Aceasta este lista celor 261 '''comune din departamentul Morbihan din Franța.

(CAL) Communauté d'agglomération Pays de Lorient, creată în 2000.
(CAV) Communauté d'agglomération Pays de Vannes, creată în 2001.
(CAB) Communauté d'agglomération Côte du Pays Blanc, creată în 2003, mare parte din aceasta fiind localizată în departamentul Loire-Atlantique.

Morbihan